Thacher ist der Familienname folgender Personen:

 John Boyd Thacher (1847–1909), US-amerikanischer Politiker
 Ryan Thacher (* 1989), US-amerikanischer Tennisspieler

Siehe auch:

 Thatcher